Села:
 Маломиколаївка — селище міського типу, Луганська область, Антрацитівський район
 Маломиколаївка — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район